Tejedo puede hacer referencia a:

 Tejedo de Ancares, localidad del municipio de Candín, provincia de León.
 Tejedo del Sil, localidad del municipio de Palacios del Sil, provincia de León.